No Stone Unturned steht für:

 No Stone Unturned (1973), Kompilationsalbum der Rolling Stones
 No Stone Unturned (2015), kanadischer Kurzfilm von Eliot Piltz
 No Stone Unturned (2017), US-amerikanisch-britischer Dokumentarfilm von Alex Gibney